Le terme ligne 67 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 67 des chemins de fer belge ;
 Ligne 67 de Media Distancia Renfe en Espagne.

Voir aussi 
  

67